Эбермансдорф () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Амберг-Зульцбах.  Население составляет 2445 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 45,39 км². Официальный код  —  09 3 71 118.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии